Pest (în rom. Pesta) este un județ din Ungaria, situat în jurul capitalei Budapesta.

Municipii

 Budapesta (capitală, de facto)
 Érd

Orașe
(2001)

Comune

Pest